Audi Bank steht für:

 Volkswagen Bank
 Bank Audi, eine libanesische Universalbank